Джосая Триммингем (; род. 14 декабря 1996, Сан-Хуан, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в родном клубе «Сан-Хуан Джаблоти». В 2019 году защитник переехал в США в клуб «Майами Сити». В начале 2020 года тринидадец подписал контракт с командой из третьей по силе дивизиона страны — Лиги один ЮСЛ — «Форвард Мэдисон».

Карьера в сборной 
За сборную Тринидада и Тобаго защитник начал регулярно вызываться в 2017 году. 15 ноября того же года он дебютировал в ее составе, сыграв в домашнем товарищеском матче против Гайаны (1:1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Сан-Хуан Джаблоти»
Игроки ФК «Клаб Сандо»
Игроки ФК «Сентрал» Тринидад и Тобаго
Игроки ФК «Форвард Мэдисон»